Per Svensson er navnet på flere svenske personligheder:

 Per Svensson (skuespiller) - en svensk skuespiller
 Per Svensson (forfatter) - en svensk forfatter og oversætter af bl.a. Klaus Rifbjerg
 Per Svensson (journalist) -en svensk prisbelønnet journalist
 Per Svensson (advokat)